Deckenia može označavati:
 Deckenia (Plantae) H.Wendl. ex Seem., biljni rod iz porodice Arecaceae.
 Deckenia (Animalia) Hilgendorf, 1869, rod rakova iz porodice Potamonautidae